У́лица два́дцать пять лет Октября́ или  У́лица двадцатипятиле́тия Октября́ — названия улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 

 Улица 25 лет Октября — улица в Боброве Воронежской области.
 Улица 25 лет Октября — улица в Верхней Туре Свердловской области.
 Улица 25 лет Октября — улица в Волгограде.
 Улица 25 лет Октября — улица в Воронеже.
 Улица 25 лет Октября — улица в Добрянке Пермского края.
 Улица 25 лет Октября — улица в Домодедове Московской области.
 Улица 25 лет Октября — улица в Задонске Липецкой области.
 Улица 25 лет Октября — улица в Истре Московской области.
 Улица 25 лет Октября — улица в Кизляре Республики Дагестан.
 Улица 25 лет Октября — улица в Лисках Воронежской области.
 Улица 25 лет Октября — улица в Магнитогорске Челябинской области.
 Улица 25 лет Октября — улица в Миллерово Ростовской области.
 Улица 25 лет Октября — улица в Находке Приморского края.
 Улица 25 лет Октября — улица в Нижних Сергях Свердловской области.
 Улица 25 лет Октября — улица в Новокузнецке Кемеровской области.
 Улица 25 лет Октября — улица в Новосибирске.
 Улица 25 лет Октября — улица в Новохопёрске Воронежской области.
 Улица 25 лет Октября — улица в Омске.
 Улица 25 лет Октября — улица в Петровске Саратовской области.
 Улица 25 лет Октября — улица в Пушкино Московской области.
 Улица 25 лет Октября — улица в Свободном Амурской области.
 Улица 25 лет Октября — улица в Семилуках Воронежской области.
 Улица 25 лет Октября — улица в Серпухове Московской области.
 Улица 25 лет Октября — улица в Спасске-Дальнем Приморского края.
 Улица 25 лет Октября — улица в Тетюшах Республики Татарстан.
 Улица 25 лет Октября — улица в Тольятти Самарской области.
 Улица 25 лет Октября — улица в Шахтах Ростовской области.

См. также 
 Улица Октября
 Улица 25 Октября
 Переулок 25 лет Октября — переулок в Дербенте Республики Дагестан
 Площадь 25 лет Октября — площадь в Каменске-Уральском Свердловской области